Списък на български плавателни съдове и кораби представлява непълен списък на известните плавателни съдове, които са плавали или плават под български флаг. Включен е и отделен списък на всички чуждестранни плавателни съдове, които са акостирали дълготрайно в български води.

Източници 

Списъци за България